Amphitheater Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Amphitheater Lake (Fresno County, Kalifornien)
 Amphitheater Lake (Tulare County, Kalifornien)
 Amphitheater Lake (Wyoming), im Teton County